Альшевский — русифицированная форма польской фамилии Ольшевский; имеет женскую форму Альшевская.

Известные носители 
 Альшевский, Кирилл Петрович (род. 1982) — белорусский футбольный тренер и менеджер.
 Альшевский, Михаил Иванович (1930—2001) — директор «Унъюганского» леспромхоза, Герой Социалистического Труда.
 Альшевский, Станислав Владимирович (род. 1991) — российский профессиональный хоккеист.
 Альшевский, Ярослав Владимирович (род. 1991) — российский профессиональный хоккеист.